HBC steht als Abkürzung für:

 Hämoglobin C
 Helsingfors Badminton Club, finnischer Badmintonklub
 Hexabenzocoronen
 Hochschule Biberach, staatliche Hochschule in Biberach an der Riß
 Hokkaido Broadcasting, japanisches Fernsehunternehmen
 Hudson’s Bay Company, kanadisches Handelsunternehmen
 Hvidovre Badminton Club, dänischer Badmintonklub
.HBC, bis 2012 im Berliner Haus Ungarn existierender Club

HBC